L'édition 2021 du tournoi de tennis de Genève se déroule du 16 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Jan-Lennard Struff, de l'Australien Alex de Minaur, du Chillien Cristian Garín, du Croate Borna Ćorić, de l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, du Kazakh Alexander Bublik et du Serbe Filip Krajinović. Ils sont respectivement remplacés par Fernando Verdasco, Jordan Thompson, Daniel Altmaier, Feliciano López, Thiago Monteiro, Tennys Sandgren et Salvatore Caruso.

Lauréats 
Le Norvégien Casper Ruud remporte le tournoi en simple en battant en finale Denis Shapovalov. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, John Peers et Michael Venus décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Simone Bolelli et Máximo González. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Genève
 Saison 2021 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Genève
ATP 2021
Sport en Suisse en 2021
Tennis en mai 2021